Il doppio del torneo di tennis Baden Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Köllerer e Frank Moser che hanno battuto in finale Jun Woong-sun e Joseph Sirianni 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Hugo Armando /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)
 Martin Slanar /  Igor Zelenay (semifinali)

 Marcio Torres /  Nicolas Tourte (quarti di finale)
 Adrian Cruciat /  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baden Open 2008